Interamna Nahars - antiga denominação de Terni, Úmbria.
Interamna Pretúcia - antiga denominação de Téramo, Abruzos.
Interamna dos Frentanos - antiga denominação de Térmoli, Molise.
Interamna Lirenas - antiga localidade nas cercanias da atual Pignataro Interamna, Lácio.

Outros
704 Interamnia – asteroide